L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis de Washington se déroule du  au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Francisco Cerúndolo et du Kazakh Alexander Bublik. Ils sont respectivement remplacés par Jack Draper et Peter Gojowczyk.

Lauréats 
L'Australien Nick Kyrgios remporte le tournoi en battant en finale Yoshihito Nishioka. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  en ATP 500.

En double, Nick Kyrgios et Jack Sock décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ivan Dodig et Austin Krajicek. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington (WTA 2022)
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Washington
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en août 2022
Sport aux États-Unis en août 2022